Раффе — фамилия, распространённая во Франции.

Известные носители 
 Раффе, Николя (1757—1803) — французский бригадный генерал, организатор Национальной гвардии Парижа.
 Раффе, Огюст (1804—1860) — французский художник, иллюстратор и баталист, племянник предыдущего.

См. также 
 Раффи.